Масевичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Масевичи — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Масевичи — деревня в Пинском районе Брестской области.

Украина 
 Масевичи — село в Рокитновском районе Ровненской области.